Вокер има више значења:
 Округ Вокер (Џорџија), округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Вокер (Алабама), округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Вокер (Тексас), округ у америчкој савезној држави Тексас
 Вокер (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вокер (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Вокер (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Вокер (Луизијана), град у америчкој савезној држави Луизијана
 Вокер (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Вокер (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Вокер (језеро), језеро у Сједињеним Америчким Државама
 Вокер, тексаски ренџер
 Џони Вокер, бренд шкотског вискија
 Кемба Вокер, амерички кошаркаш